Систе́ма Холодо́вича — набор правил транскрибирования слов корейского языка кириллицей, разработанный российским востоковедом Александром Холодовичем. Является научной системой записи корейских слов на русском языке.

Транскрипции 

{| class="standard" style="text-align:center" border=1
|- 
!colspan=3|Согласные!!colspan=3|Гласные!!colspan=3|Устаревшие буквы
|-style="font-size: 75%"
!Хангыль!!Русскаятранскрипция!!Латинскаятранскрипция(новая)!!Хангыл!!Русскаятранскрипция!!Латинскаятранскрипция(новая)!!Хангыль!!Русскаятранскрипция
|-
|ㄱ||К- / -г- / -к||g / k||ㅏ||А||a||ᄝ||МВ
|-
|ㄴ||Н ||n||ㅑ||Я||ya||ᄫ||В
|-
|ㄷ||Т- / -д- / -т||d / t||ㅓ||Ɔ||eo||ᅗ||ПФ
|-
|ㄹ||-Р- / -Л ||r / l||ㅕ||ЙƆ||yeo||ᄬ||ВВ
|-
|ㅁ||М||m||ㅗ|ㅗ||О||o||ᄛ||Л
|-
|ㅂ||П- / -б- / -п||b / p||ㅛ||ЙО||yo||ᅀ||Ж
|-
|ㅅ||С / -т||s||ㅜ||У||u||ᅙ||'
|-
|ㅇ|| -НЪ||ng||ㅠ||Ю||yu||ᄔ||НН
|-
|ㅈ||Ч / -чж- / -т||j||ㅡ||Ы||eu||ᅘ||ХХ
|-
|ㅊ||ЧХ / -т||ch||ㅣ||И||i||ᄞ||ПК
|-
|ㅋ||КХ / -к||k||ㅐ||Э||ae||ᄠ||ПТ
|-
|ㅌ||ТХ / -т||t||ㅒ||ЙЭ||yae||ᄡ||ПС
|-
|ㅍ||ПХ / -п||p||ㅔ||Е / е||e||ᄢ||ПСК
|-
|ㅎ||Х||h||ㅖ||ЙЕ||ye||ᄣ||ПСТ
|-
|ㄲ||КК||kk||ㅚ||ВЕ||oe||ᄧ||ПЧ
|-
|ㄸ||ТТ||tt||ㅟ||ВИ||wi||ᄩ||ПТ
|-
|ㅃ||ПП||pp||ㅝ||ВО||wo||ᄭ||СК
|-
|ㅆ||СС / -т||ss||ㅙ||ВЭ||wae||ᄶ||СЧ
|-
|ㅉ||ЧЧ||jj||ㅞ||ВЕ||we||ᄮ||СН
|-
|||||||ㅢ||ЫЙ / -и ||ui||ᄯ||СТ
|-
|||||||ㅘ||ВА||wa||ᄲ||СБ
|}

Примечания:
 Буква ㅇ в начале слога не читается.
 Написание БОЛЬШИМИ БУКВАМИ для русской транскрипции — основной способ передачи буквы в транскрипции.
 Запись между двух дефисов — транскрипция буквы в середине слова между гласными или после сонорных согласных (М, Н, НЪ, Л и Р).
 Запись после дефиса — транскрипция буквы в конце слова или слога.
 В некоторых издания литературы вместо буквы Ɔ указывается буква Ǒ (кириллическая «о» с гачеком.).

 Передача букв на стыке слогов 
Особенности транскрибирования букв, стоящих на границах слогов, сведены в следующую таблицу:

 Склонение слов 
Склонение корейских терминов и имён подчиняется следующим правилам:
 Если термин кончается на гласный, он не склоняется (сичжо, пхансори во всех формах).
 Если термин принадлежит к мужскому роду и оканчивается на согласный, он склоняется (к янъбану, у господина Кима).
 Если термин принадлежит к женскому роду и оканчивается на согласный, он не склоняется (от кисэнъ, у госпожи Ким).

Если личное имя человека употребляется полностью (с фамилией), то склоняется только собственное имя, фамилия же не склоняется (у Сонъ Санъ Хйɔна, Ким Чонъ Ину).

Топонимические термины, названия денег, а также единицы измерения склоняются только в том случае, если оканчиваются на согласный (в Пусане). В противном случае подобные термины не склоняются (в Кйɔнъчжу).

 Отличия от практической системы Концевича 
 Звонкий вариант корейского согласного ㅈ передаётся не как дж, а как чж;
 корейский согласный ㄹ в конце слога и перед согласными внутри слога передаётся не как ль, а как л (кроме случаев, когда после л''' в конце слога следует слог с начальным ㄹ)

См. также 
 Хангыль
 Ханча
 Романизация корейского языка
 Система Концевича
 Система Поливанова
 Транскрипционная система Палладия
 Вьетнамский язык (практическая транскрипция)

Литература

Ссылки 
 

Корейский язык